Wischowgrad () ist ein Dorf in der Nähe von Weliko Tarnowo in Bulgarien.

Das 1668 gegründete Dorf liegt in der Donauebene am Beginn des Balkangebirges.
Das Dorf ist von 32 km von Weliko Tarnowo und 10 km von Pawlikeni.
In Wischowgrad befindet sich die orthodoxe Kirche St. Prophet Elias.

Bevölkerung

Sport 
Fußballverein CSKA "Wischowgrad"

Galerie 

Ort in der Oblast Weliko Tarnowo